Тере́бино — название нескольких населённых пунктов:
 Теребино — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Теребино — деревня в Калининском районе Тверской области.